Carlos Fabián Maldonado Piñeiro, footballeur puis entraîneur vénézuélien ;
 Claudia Piñeiro, écrivain argentine ;
 Ignacio Piñeiro, musicien cubain ;
 Joel Alberto Piñeiro, joueur de baseball portoricain ;
 Matías Piñeiro, réalisateur et scénariste argentin ;
 Ramón Piñeiro (1915-1990), écrivain et philosophe espagnol.

Patronyme hispanique